Суперкубок Франції з футболу 2021 — 45-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 серпня 2021 року між чемпіоном  клубом «Лілль» та володарем кубка Франції «Парі Сен-Жермен» в місті Тель-Авів на стадіоні Блумфілд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2021
Франція
Серпень 2021
2021 у французькому спорті